Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Zhong Hong Jiang Xi International Women’s Open 2014 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die am 19. und 20. Juli 2014 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2014
Tennisturnier in Nanchang